Rue Francisco-Ferrer à Lyon.
 Rue Francisco-Ferrer à Nantes.